Schønheyder är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johan Christian Schønheyder
 Johan Franciscus Gottlieb Schønheyder
 Kristian Schønheyder